El término Angostura (estrechura o paso estrecho) hace referencia a varios artículos:

Lugares

Argentina 
 Villa La Angostura, localidad en la provincia del Neuquén.

Chile 
 Angostura de Paine, localidad en el límite de las regiones Metropolitana y de O'Higgins.
 La Angostura, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama.
 Angostura, localidad rural ubicada en la comuna de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, región de O’Higgins.

Colombia 
 Angostura, municipio del departamento de Antioquia.

Cuba 
 Angostura, municipio de la provincia de Matanzas.

España 
 Angostura de Tormes, pedanía en la provincia de Ávila.
 La Angostura, barrio de Santa Brígida (Gran Canaria).
 Río Angostura, provincia de Salamanca.

México 
 Angostura, poblado en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí.
 Angostura, municipio del estado de Sinaloa.

Uruguay 
 Angostura, región del departamento de Rocha.

Venezuela 
Angostura fue el anterior nombre de Ciudad Bolívar.
Angostura, municipio del Estado Bolívar

Botánica
Angostura (género), género botánico perteneciente a la familia Rutaceae.
Angostura trifoliata, planta con propiedades medicinales.

Historia
El Discurso de Angostura, pronunciado por Simón Bolívar.
El Congreso de Angostura.
Operación Fénix o Bombardeo de Angostura, ataque en una aislada zona rural selvática en territorio ecuatoriano.

Buques 
 ARP Angostura (R-5), remolcador de la marina paraguaya construido en 1942.
 S Angostura (S-43), submarino de la clase Riachuelo de Brasil.

Bebida
Amargo de Angostura, muy estimada para hacer cócteles uno de sus ingredientes es la corteza de la planta del mismo nombre